Глик може да се отнася за:
 Камил Глик (р. 1988), полски футболист
 Луиз Глик (р. 1943), американска поетеса
 Рут Глик (р. 1942), американска писателка